Moulton es una palabra que puede referirse a varias cosas:

Lugares en el Reino Unido 
En Inglaterra
 Moulton, Cheshire
 Moulton, Lincolnshire
 Moulton St Mary, Norfolk
 Moulton, Northamptonshire
 Moulton, Suffolk
 Moulton, North Yorkshire

Lugares en los EE. UU. 
 Moulton, Alabama
 Moulton, Iowa
 Moulton Township, Auglaize County, Ohio
 Moulton, Texas

Lugares en la Antártida 
 Monte Moulton

Personas con este nombre 
 Alex Moulton, ingeniero e inventor británico de sistemas de suspensión de vehículos y bicicletas.
 Charles Moulton, escritor estadounidense de cómics.
 Dave Moulton, fabricante británico de cuadro de bicicleta custom.
 Forest Ray Moulton, astrónomo estadounidense.

 Fay Moulton, fue un atleta estadounidense.
 John Fletcher Moulton, diseñador de armas del Reino Unido.
 Tom Moulton, productor estadounidense.
 William Moulton Marston, fue un psicólogo, feminista, teórico, inventor, y autor de historietas.

Otras cosas con este nombre 
 Bicicletas Moulton
 Moulton cráter lunar